Rodrigo Ruiz (1921–1999) – meksykański piłkarz
 Rodrigo Ruiz (1929–2014) – kostarykański strzelec, olimpijczyk
 Rodrigo Ruiz (ur. 1972) – chilijsko-meksykański piłkarz